Onchidium (slak), een geslacht van slakken
 Onchidium (plant), een geslacht van orchideeën